A Joker az alábbi dolgokat jelentheti:

Jolly Joker speciális lap a francia kártyában
Joker, a Szerencsejáték Zrt. által szervezett magyar számsorsjáték
Joker, a Batman c. képregény szereplője
Zsoldos Péter: Ellenpont című regényének egyik szereplője
Helyettesítő karakter vagy joker karakter az informatikában

Filmek
 Joker (2015), Simon West filmje
 Joker (2019), Todd Phillips filmje
 Joker 2 vagy Joker: Folie à Deux (2024), Todd Phillips filmje